Vitesse kwam in het seizoen 1970/1971 voor het vijfde seizoen op rij uit in de Eerste divisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond in het seizoen 1970/'71 onder leiding van trainer Cor Brom.

In de Eerste divisie behaalde Vitesse de derde plaats met 38 punten (in het "2 punten"-systeem). Vitesse promoveerde hiermee naar de Eredivisie, omdat de fusie van ADO en Holland Sport een extra promotieplaats opleverde.
In de KNVB beker kwam Vitesse tot de tweede ronde waarin werd verloren van NEC.

Selectie en statistieken
Legenda

Topscorers

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eerste divisie

KNVB beker

Oefenwedstrijden

Zie ook 
 Vitesse
 Eerste divisie 1970/71
 KNVB beker 1970/71

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1970/71